Вале́рий За́йцев:
 Зайцев, Валерий Алексеевич (Dvrst; род. 2003) — российский музыкант.
 Зайцев, Валерий Иванович (род. 1941) — советский футболист, защитник.